Павел Павлович Богаевский (1868—1961, Рим) — русский военный  деятель, генерал-майор  (1917). Герой Первой мировой войны, участник Русско-японской войны.

Биография 
В 1894 году после окончания Владимирского Киевского кадетского корпуса вступил в службу. В 1896 году после окончания Павловского военного училища по I разряду произведён в подпоручики и выпущен в  Модлинский 57-й пехотный полк, пройдя в этом полку от младшего офицера до командира полка.

В 1899 году произведён  в поручики, в 1903 году  в штабс-капитаны. С 1904 года участник Русско-японской войны, был ранен, за боевые отличия в этой войне награждён орденами Святой Анны 4-й степени «За храбрость» и Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. С 1905 года  капитан, командир роты.

С 1914 года участник Первой мировой войны, с 1915 года подполковник, командир батальона. В 1916 году произведён в полковники, командир Модлинского 57-го пехотного полка. С 1917 года генерал-майор, командовал бригадами в 14-й и 15-й пехотных дивизиях.

Высочайшим приказом от 24 февраля 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

Высочайшим приказом от 22 декабря 1915 года  за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени: 

После Октябрьской революции с 1918 года в Армии Украинской державы, генеральный хорунжий 3-го Одесского армейского корпуса и командир 5-й пехотной дивизии. С 1919 года во главе своей дивизии вошёл в состав Добровольческой армии. С 1919 года в резерве чинов при главнокомандующем ВСЮР. С 1920 года в эмиграции в Югославии, с 1945 года в Италии.

Жена — Евгения Михайловна, урожд. Пелевина (1888—1979).

Дочь — Ирина (4.2.1920, Новороссийск—29.10.1993), замужем за А.Н.Саковым (1915—1974), сыном одного из первых русских авиаторов Н.С.Сакова и Нины Сергеевны Саковой, урожд.Бехтеевой, сестры известного поэта русской эмиграции Сергея Бехтеева.

Похоронен вместе с женой и дочерью в Риме на кладбище Тестаччо.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1905)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1910; Мечи — ВП 01.08.1916)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 1905)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Мечи — ВП 09.04.1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Мечи — ВП 18.06.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 13.02.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 24.02.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 22.12.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 30.09.1916)
 Высочайшие благоволения (ВП 02.10.1916)

Примечания

Литература 
 
 
 
 по военному ведомству//Русский Инвалид №6, 1916 г.
 РГВИА Ф.400. Оп.12. Д.26679. Л.618-622 (1914 г.)

Ссылки 
 
  Богаевский Павел Павлович  Георгиевские кавалеры Великой войны

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Военные Армии Украинской державы
Персоналии:Добровольческая армия